«Разумный инвестор: Полное руководство по стоимостному инвестированию» () — книга Бенджамина Грэма, известного американского экономиста и профессионального инвестора, которого часто называют «отцом стоимостного инвестирования» (). Книга, впервые изданная в 1949 году, стала бестселлером, была многократно переиздана и переведена на многие языки, включая русский. По мнению Уоррена Баффетта, «это лучшая книга по инвестированию из когда-либо написанных»
. Это убеждение разделяют и такие последователи Грэма, как Ирвинг Кан () и Уолтер Шлосс (). «Разумный инвестор» неизменно присутствует в разнообразных списках книг, рекомендованных начинающим инвесторам, и в перечнях лучших книг о финансах.

«Господин Рынок» 
«Господин рынок» () — любимая аллегория Грэма, где г-н Рынок — это услужливый человек, который каждый день стучится в дверь акционера, предлагая продать или купить его акции по разным ценам. Часто предлагаемые г-ном Рынком цены кажутся правдоподобными, но иногда они выглядят просто смешными. Инвестор может как согласиться с заявленной ценой и заключить с ним сделку, так и полностью его проигнорировать. Г-ну Рынку все равно — он в любом случае вернется на следующий же день, чтобы предложить новую цену.

Суть этой аллегории в том, что инвестор не должен обращать внимание на непостоянство г-на Рынка как на основной фактор, определяющий стоимость акций, которыми он, инвестор, владеет. Он должен, скорее, извлекать выгоду из капризов рынка, чем участвовать в них. Инвестору советуют сосредоточится на реальной работе компаний, акциями которых он владеет, и получать дивиденды, чем концентрироваться на зачастую иррациональном поведении г-на Рынка.

Издания 
Со времени первой публикации в 1949 году книга «Разумный инвестор» перерабатывалась несколько раз. Последний в 1971-75 году. Этот вариант был издан в 1973 году как «Четвертое исправленное издание», ISBN 0-06-015547-7. Оно включает предисловие, написанное Уорреном Баффеттом. Бенджамин Грэм скончался в 1976 году. Комментарии и сноски аналитика журнала Money Джейсона Цвейга были добавлены к изданию 2003 года
.

 
 

На русском

Содержание 
 Джейсон Цвейг. Слова благодарности

  Уоррен Баффетт. Предисловие к четвертому изданию

«В этой книге подробно и доступно описан правильный подход к инвестированию, основанный на эмоциональной дисциплине».

  Бенджамин Грэм (1894—1976)

  Джейсон Цвейг. Несколько слов о Бенджамине Грэме

  Предисловие. О чем эта книга?

Цель этой книги — помочь непрофессиональным инвесторам разобраться в тонкостях разработки и реализации инвестиционной политики.

 Комментарии к предисловию

Глава 1. Инвестиции и спекуляции: Выбор разумного инвестора

Представлены основные принципы портфельной политики непрофессиональных индивидуальных
инвесторов.

Комментарии к главе 1

Глава 2. Инвестор и инфляция

 Инфляция и прибыль корпораций

 Альтернативные способы защиты от инфляции

Комментарии к главе 2

Глава 3. Сто лет фондовому рынку: пейзаж начала 1972 г.

Комментарии к главе 3

Глава 4. Основы портфельной политики пассивного инвестора
 
 Ключевой вопрос: соотношение между акциями и облигациями

 Облигации в портфеле инвестора

 Прямые привилегированные акции

 Другие виды ценных бумаг

Комментарии к главе 4

Глава 5. Пассивный инвестор и акции

 Инвестиционные характеристики акций

 Правила выбора акций

 «Акции роста»

 Изменение портфеля

 Метод усредненного равномерного инвестирования

 Обстоятельства личной жизни инвестора

 Несколько слов о риске

Комментарии к главе 5

Глава 6. Портфельная политика активного инвестора: Чего не следует делать

 Облигации второго эшелона и привилегированные акции

 Иностранные государственные облигации

 Новые выпуски ценных бумаг

Комментарии к главе 6

Глава 7. Портфельная политика активного инвестора: Что делать?

 Основы работы на рынке: тайминг по формуле

 Упор на «акции роста»

 Поле деятельности активного инвестора

Комментарии к главе 7

Глава 8. Инвестор и колебания рынка

 Колебания рынка: ориентир для принятия инвестиционных решений

 Покупай дешево, продавай дорого

 Инвестирование по формуле

 Рыночные колебания стоимости портфеля

 Фундаментальная и рыночная стоимость акций

 Колебания цен облигаций

Комментарии к главе 8

Глава 9. Инвестор и инвестиционные фонды

 Доходность инвестиционных фондов

 «Результативные фонды»

 Инвестиционные фонды: Закрытые или открытые?

 Сбалансированные фонды

Комментарии к главе 9

Глава 10. Инвестор и его консультанты

 Инвестиционные консультанты и трастовые и консалтинговые отделы банков

 Финансовые агентства

 Брокерские конторы

 Инвестиционные банки

 Другие консультанты

Комментарии к главе 10

Глава 11. Анализ ценных бумаг непрофессионального инвестора: общие представления

 Анализ облигаций

 Анализ обыкновенных акций

 Факторы, влияющие на капитализацию

 Уровень капитализации «акций роста»

 Анализ отрасли

 Двухступенчатый анализ

Комментарии к главе 11

Глава 12. Что следует учитывать при анализе показателя прибыли на акцию

 Показатель средней прибыли

 Расчет прошлых темпов роста

Комментарии к главе 12

Глава 13. Анализ ценных бумаг на практике: Сравнение четырех компаний

Комментарии к главе 13

Глава 14. Выбор акций пассивным инвестором

Комментарии к главе 14

Глава 15. Выбор акций активным инвестором

 Метод Грэма-Ньюмена

 Компании второго эшелона

 Единственный критерий для выбора обыкновенных акций

 «Выгодные» акции

 Особые случаи

Комментарии к главе 15

Глава 16. Конвертируемые ценные бумаги и варранты

 Влияние конвертируемых ценных бумаг на статус обыкновенных акций

 Смена предпочтений: от обыкновенных акций к привилегированным

 Опционы на биржевые варранты

Комментарии к главе 16

Глава 17. Четыре крайне поучительных примера

Комментарии к главе 17

Глава 18. Сравнительный анализ восьми пар компаний

Комментарии к главе 18

Глава 19. Акционеры и руководство компаний: дивидендная политика

 Акционеры и дивидендная политика

 Дивиденды в форме акций и дробление акций

Комментарии к главе 19

Глава 20. Запас надежности — основа инвестиционной деятельности

 Теория диверсификации

 Главное отличие инвестиций от спекуляций

 Развитие концепции инвестирования

Комментарии к главе 20

Послесловие

Комментарии к послесловию

Приложения

Примечания

Примечания 

Книги 2014 года
Книги 1949 года
Книги о бизнесе
Инвестиции
Финансовые рынки